John Bayron García (12 de junio de 1985, Medellín, Antioquia) es un exfutbolista colombiano que jugaba de portero.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Colombia